Шамар Абдумуратов (; род. 1928 год, Акмачит Сурхан-Дарьинский округ, Узбекская ССР) — старший чабан госплемзавода «Кабадиан» Шаартузского района Таджикской ССР. Герой Социалистического Труда (1973). Депутат Верховного Совета Таджикской ССР 9-го созыва.

Биография 
Родился в 1928 году в крестьянской семье в кишлаке Акмачит Сурхан-Дарьинского округа Узбекской ССР. В раннем детстве его семья переехала в Шаартузский район Таджикской ССР. С 1945 года — чабан в животноводческом хозяйстве (позднее — государственный племенной завод «Кабадиан» Шаартузского района). В 1954 году назначен старшим чабаном. В 1962 году вступил в КПСС.

Показывал высокие трудовые результаты в овцеводстве. По итогам работы в годы восьмой пятилетки (1966—1970) награждён орденом Ленина.

Досрочно выполнил личные социалистические обязательства девятой пятилетки (1971—1975). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1973 года «за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и заготовок продуктов животноводства в зимний период 1972—1973 годов» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета Таджикской ССР 9-го созыва.

Трудился на племзаводе до выхода на пенсию в 1990 году. Проживал в Хатлонской области Таджикистана.

 Награды
 Герой Социалистического Труда (06.09.1973)
 Орден Ленина — дважды (08.04.1971; 06.09.1973)

Литература 
 А — Асос. — Д. : СИЭМТ, 2011. — 608 с. — (Энсиклопедияи Миллии Тоҷик : [тахм. 25 ҷ.] / сармуҳаррир А. Қурбонов ; 2011—2017, ҷ. 1). — ISBN 978-99947-33-45-3.
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.

Ссылки 
 
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 9-го созыва